13. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 13. Armee (Russisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Russischen Armee
 13. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 13. Luftarmee (Rote Armee), Verband der Roten Armee
 13. Armee (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 13. Regionalarmee, Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg